Семен Алексеевич Зиновьев (род. 1907) — советский, государственный и партийный деятель, Член КПСС; Депутат Верховного Совета Таджикской ССР. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена Знак Почёта.

Биография 
Родился в 1907 году в крестьянской семье в деревне Поток Верховско-Вольской волости 1-го земского участка 3-го стана Устюженского уезда Новгородской губернии, ныне в Лидском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области.

Свою трудовую деятельность Зиновьев С.А. начал в 1924 году рабочим бетонщиком "Волховстроя" Ленинградской области. В 1926–1930 гг. работает  инструктором, заведующим агитационно-пропагандистским отделом Пикалевского райкома ВЛКСМ Ленинградской области. В  1931 году принят в члены  ВКП(б). С 1931 по 1936 гг. работал инструктором, заведующим организационным отделом Батецкого районного исполнительного комитета Ленинградской области. В период с 1933 по 1936 гг. был слушателем советских курсов при Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК) в Москве.

После окончания прохождения курсов направлен на государственную службу  в Таджикскую ССР. В период  1936–1937 гг. работал заместителем председателя исполкома Кокташского районного Совета депутатов трудящихся Таджикской ССР. Затем, с  1937 до июня 1941 года – первым секретарём Кокташского райкома КП (б) Таджикистана. 

В период  Великой Отечественной войны (1941–1945) — с 1941 года на воинской службе – в звании майора  РККА, в политотделе  11-й  армии Северо-Западного, затем  Белорусского фронта.  В 1945–1946  — начальником политотдела Гармского областного Военного Комиссариата Таджикской ССР. За отличия в воинской службе награжден орденом Отечественной войны II степени (22.12.1943)  и медалью  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации снова на партийной работе в Таджикской ССР, в 1946–1948  — первым секретарем Шахринауского райкома КП (б) Таджикистана, в 1948–1949  — ответственным организатором отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП (б) Таджикистана.  Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, членом ЦК КП Таджикистана. Упоминается в неопубликованной книге таджикского историка Искандара Каландарова «Они были первыми».

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Первые секретари Ленинского райкома КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена «Знак Почёта» 
Члены ЦК КП Таджикистана